Hela peut désigner :
 les cellules HeLa (utilisées en recherche biologique et médicale) ;
 la déesse Hel ;
 le personnage de comics Hela (d’après la déesse de la mythologie nordique) ;
 Hela, une province de Papouasie-Nouvelle-Guinée (créée en ) ;
 la ville de Pologne Hel, dont Hela est le nom allemand ;
 la goélette SMS Hela ;
 le croiseur SMS Hela ;
 l'astéroïde (699) Hela ;
 un personnage dans la mythologie de William Blake, Hela.
 Hela, prénom féminin arabe très porté en Tunisie, signifiant " auréole " ou " couronne de gloire ".
 Le col de Hela Hela, situé dans la province sud-africaine du Kwazulu-Natal, sur la route entre Richmond et Donnybrook.